Romery (Aisne)
 Romery (Marne)